В одиночному розряді тенісного турніру WTA German Open 1972, який проходив в рамках серії міжнародних жіночих гран-прі 1972, Гельга Мастгофф здобула титул, у фіналі перемігши Лінду Туеро 6-3, 3-6, 8-6.

Сіяні гравчині 

  Гельга Мастгофф (Переможниця)
  Лінда Туеро (фінал)
  Жель Шанфро (2-ге коло)
  Пет Преторіус (2-ге коло)

 Гайде Орт (1-ше коло)
 Валері Зігенфусс (півфінал)
 Марія Нойманова (2-ге коло)
 Марейке Схар (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

WTA German Open